Малінін — російське прізвище. Відомі носії:

 Малінін Євген Васильович — піаніст.
 Малінін Василь Борисович — правознавець та шахіст.
 Малінін Михайло Сергійович — радянський воєначальник, генерал армії. Герой Радянського Союзу (1945).
 Малінін Олександр Миколайович — російський співак.

 Малініна Валентина Миколаївна (Єфимова) — українська радянська діячка, травильниця Київського науково-виробничого об'єднання «Кристал». Депутатка Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Малініна Парасковія Андріївна (до шлюбу — Гавричева) — передовичка і організаторка сільського господарства в СРСР, двічі Герой Соціалістичної Праці (1948, 1974).
Російські прізвища